Seznam petindvajsetih najbolj razširjenih jezikov sveta zložen po številu maternih govorcev v milijonih:

Takšni seznami se lahko včasih medsebojno razlikujejo. Še posebej pomembna je natančna razločitev med »narečjem« in »jezikom«. Zgled za to je arabščina, ki jo lahko štejemo kot samostojen jezik ali kot skupino povezanih, oziroma sorodnih jezikov. Ethnologue, ki je vir spodnjega seznama, obravnava arabščino kot zvezo več jezikov in zato je ni na seznamu, če pa bi jo vendarle upoštevali, bi se s približno 150 milijoni govorcev znašla med prvimi desetimi.

Lestvica 
 mandarinska kitajščina (kitajščina) - 890
 španščina - 330
 angleščina - 320
 bengalščina - 190
 hindijščina - 180
 francoščina - 180
 portugalščina - 170
 ruščina - 170
 japonščina - 125
 nemščina - 120
 vu kitajščina - 77
 javanščina - 75
 korejščina - 75
 vietnamščina - 68
 telugu - 66
 jue kitajščina - 66
 maratščina - 65
 tamilščina - 63
 italijanščina - 62
 turščina - 59
 urdujščina - 58
 poljščina - 50
 južnominska kitajščina - 49
 junju kitajščina - 45
 gudžaratščina - 44
 egiptovska arabščina (arabščina) - 43

Ethnologue (2022, 25. izdaja)

V Ethnologue, jezikovnem priročniku, ki ga izdaja SIL International, so leta 2022 navedeni naslednji jeziki z vsaj 10 milijoni govorcev prvega jezika.

Opombe

Sklici

Glej tudi 
 seznam jezikov

Zunanje povezave 

- v angleščini:

 100 najbolj razširjenih jezikov 
 100 jezikov po številu govorcev
 ethnologue

Jeziki po številu govorcev